Gilbertovi otoci (gilbertski: Tungaru, prvobitno Kingsmill ili King's-Mill otoci) čine lanac od 16 atola i koraljnih grebena u Tihom oceanu. Čine glavninu Republike Kiribati i uključuju Tarawu, glavni grad republike i prebivalište približno polovice stanovništva.

Izvori

Vanjske poveznice 
Bitka za Tarawu